Miejscowości w USA:
 Mounds – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Pulaski
 Mounds – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Creek